Трдат (, ) — армянское имя:
 Трдат (Тиридат) — несколько царей Великой Армении из династии Аршакидов:
 Трдат I
 Трдат II
 Трдат III
 Трдат — несколько армянских католикосов-патриархов:
 
 
 Трдат (Тиридат; ум. 406) — царь Иберии (394—406) из династии Хосроидов.
 Трдат — армянский архитектор (X—XI века), автор Анийского собора.

См. также 
 Тиридат

Примечания